Scharp ist der Familienname folgender Personen:

 Fiene Scharp (* 1984), deutsche Künstlerin
 Heinrich Scharp (1899–1977), deutscher Journalist und Historiker
 Rudolf Scharp (1925–2013), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Sharp (Begriffsklärung)